<noinclude>
Див. 
 

Микола Гладишев: 
 Гладишев Микола Олександрович (1909-1985) — Герой Радянського Союзу.
 Гладишев Микола Кузьмич (1893-1937) — учасник Громадянської війни, перший директор радгоспу «Індустрія».
Сторінки зі списками однофамільців-тезок